O termo em inglês Punch pode se referir a:

Arte,

Punch de Punch and Judy.
Punch Magazine, uma revista
Punch, um filme de 1994 estrelando Donald Sutherland
Punch, uma banda de rock formada em 1976.

Pessoas,

 Punch Broadbent (1892-1971), jogador canadense de hóquei
 Punch Imlach (1918-1987), treninador candense de hóquei

Coisas,

Punch (bebida), uma bebida

Lugares,

 Punch, uma pequena localidade na Caxemira.

Desambiguação